L0 ou L00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00), d'après la classification internationale des maladies ;
 L0, un type spectral d'étoile ;
 L0, un code VIN attribué à la Chine pour identifier les véhicules automobiles ;
 L0, désigne en métallurgie un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Voir aussi 
 LO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres